Benito Bortolami (1939) –  politico italiano
 Gianluca Bortolami (1968) –  ciclista italiano
 Florinda Bortolami (1972) – cestista italiana
 Marco Bortolami (1980) – rugbista italiano